(pouvant se traduire de l'anglais par la grande image ou vue d'ensemble) peut faire référence à :

Littérature 
 The Big Picture : titre original du roman L'Homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy (1997).
The Big Picture : titre original de l'essai scientifique Le grand tout de Sean Carroll (2018).

Cinéma 
 The Big Picture : film américain de Christopher Guest (1989)

Musique 
 The Big Picture : chanson du groupe Y Kant Tori Read sur l'album sorti Y Kant Tori Read en (1988)
 The Big Picture : album d'Elton John (1997)
 The Big Picture : album de Big L (2000)
 The Big Picture : album de Last Train) ()